Der Rennrodel-Weltcup 2016/17 wurde in neun Weltcup-Rennen in fünf Ländern ausgetragen.

Weltcupergebnisse

Gesamtstände

Weltcupstand im Einsitzer der Frauen

Weltcupstand im Einsitzer der Männer

Weltcupstand im Doppelsitzer

Weblinks 
 Kalender und Ergebnisse der Saison 2016/17 auf fil-luge.org
 Gesamtstände auf fil-luge.org

2016/17
Wintersport-Weltcup 2016/17